Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1997 – jedenaste mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 23 sierpnia – 5 września 1997 roku w Turcji. Tytułu zdobytego w 1995 roku broniła reprezentacja Rosji, zwyciężyła zaś Dania.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o awans do 1/8 finału

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1997
1997 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Turcji
Turcja w XX wieku